Leene ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Leene (1903–1988), niederländischer Bahnradsportler
 Gerard Leene (1892–1966), niederländischer Bahnradsportler

Siehe auch:
 Lehne
 Lene